Aropa Records — сублейбл голландского лейбла Armada Music, основанный 22 ноября 2009 года голландским трио Dash Berlin.

Релизы

Ссылки 
 Armada Music.com
 Aropa Records MySpace Page
 Aropa Records Discogs.com page

Лейблы звукозаписи Нидерландов
Транс-лейблы